Pilot Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Pilot Township (Kankakee County, Illinois)
 Pilot Township (Vermilion County, Illinois)
 Pilot Township (Cherokee County, Iowa)
 Pilot Township (Iowa County, Iowa)

Siehe auch:
 Pilot Grove Township
 Pilot Mound Township